Příjmení Busch nosí více různých významných osobností:

 Adam Busch (* 1978) – americký herec
 Ebba Buschová (* 1987) – švédská politička
 Ernst Busch – rozcestník
 Wilhelm Busch (1832–1908) – rakouský vysoký státní úředník a politik
 Wilhelm Busch (farář) (1897–1966) – německý evangelický farář, evangelista a spisovatel
 Sabine Busch (* 1962) – východoněmecká atletka
 Kyle Busch (* 1985) – americký automobilový závodník

Podobné příjmení 
 Bush